Cross-country mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został 12 sierpnia na Hadleigh Farm.

W konkurencji tej wzięło udział 50 zawodników z 32 państw. Tytuł mistrza olimpijskiego zdobył Czech Jaroslav Kulhavý. Drugie miejsce zajął Szwajcar Nino Schurter, a trzecie Marco Aurelio Fontana z Włoch.

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Wyniki 
Lista startowa została ogłoszona 26 lipca.

Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Kolarstwo górskie